Эсмеральда (от  — «изумруд») — женское имя.

 Эсмеральда — главная героиня романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», а также фильмов, спектаклей, мюзиклов, балетов, созданных по мотивам романа.
 Эсмеральда — один из главных героев мультфильма «Горбун из Нотр-Дама»
 Эсмеральда — опера Александра Даргомыжского
 Эсмеральда — балет Цезаря Пуни
 Эсмеральда — круговой танец в 2/4 такта, состоящий из галопа и польки.
 Эсмеральда — округ, расположенный в западной части штата Невада
 Эсмеральда Ветровоск — персонаж Терри Пратчетта из цикла Плоский Мир.
 Эсмеральда — бронепалубный крейсер чилийских ВМС конца XIX века.
 Эсмеральда — броненосный крейсер чилийских ВМС конца XIX века.
 Эсмеральда — учебное судно чилийских ВМС середины XX века.

Фильмы
 Эсмеральда (фильм, 1905) — Франция
 Эсмеральда (фильм, 1915) — США
 Эсмеральда (фильм, 1922) — Великобритания
 Эсмеральда (телесериал, 1970) — Венесуэла
 Эсмеральда (телесериал, 1997) — Мексика
 Эсмеральда (телесериал, 2004) — Бразилия
 Бухта Эсмеральда — Франция, 1989
 Эсмеральда приходит по ночам — Мексика, 1997

См. также 
 Esmeralda

Примечания